Ановер има више значења:

 Ановер (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ановер (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику